Angerona, une déesse de la mythologie romaine ;
Angerona, un genre de lépidoptères (papillons) de la famille des Geometridae.